Ouro Verde (telenovela)  — ficção portuguesa emitida pela TVI
 Cine Teatro Ouro Verde — na cidade brasileira de Londrina
 Hospital Municipal Ouro Verde — na cidade brasileira de Campinas

Divisões
 Ouro Verde (São Paulo) — município
 Ouro Verde (Santa Catarina) — município
 Ouro Verde de Goiás — município
 Ouro Verde de Minas — município
 Ouro Verde do Oeste — município
 Ouro Verde (Campinas) — distrito de Campinas (São Paulo)
 Ouro Verde (Manaus) — bairro de Manaus (Amazonas)
 Ouro Verde (Nova Iguaçu) — bairro de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro)

 Ouro (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos